La Classe Hydra est une classe de navires pouvant faire référence à:
 Classe Hydra, une série de 4 frégates commandée par la Marine grecque
 Classe Hydra, une série de torpilleurs commandée par la Marine néerlandaise
 Classe Hydra, une série de 2 mouilleurs de mines commandée par la Marine néerlandaise
 Classe Hydra, une série de 3 sloops à roues à aubes à vapeur commandée par la Royal Navy
 Classe Hydra, une série de 3navires cuirassés commandée par la Marine grecque